Михаи́л Никола́евич Похвиснев (1811—1882) — виленский губернатор, начальник департамента полиции исполнительной, сенатор. Тайный советник (1865).

Биография 
Происходил из дворянского рода Похвисневых. Его младший брат — Аркадий Николаевич Похвиснев.

В 1833 году окончил Императорский Царскосельский лицей; в 1841 году был назначен на должность помощника управляющего Владимирской удельной конторой, которую занимал до своей отставки 24 мая 1847 года.

Вернулся на службу 14 декабря 1850 года и был определён по Министерству народного просвещения правителем канцелярии попечителя Московского учебного округа; 22 ноября 1851 года назначен инспектором казённых училищ округа, одновременно (до 16 мая 1852 года) занимая и прежнюю должность.

С 18 декабря 1852 года назначен цензором Московского цензурного комитета; 9 января 1854 года уволен по состоянию здоровья.

С 25 января 1856 года причислен к Министерству внутренних дел, занял должность вице-губернатора Виленской губернии; 23 октября 1857 года получил чин действительного статского советника; с 30 января 1859 года — Виленский губернатор.

В 1859 году Похвиснев являлся членом личного состава Музеума древностей Виленской археологической комиссии.

Принимал участие в проведении крестьянской реформы, за что 20 апреля 1861 года получил золотую медаль за труды по освобождению крестьян.

С 17 апреля 1863 года до 2 декабря 1866 года — директор Департамента исполнительной полиции. В 1865 году произведён в тайные советники.

Со 2 декабря 1866 года был председателем Совета Главного управления по делам печати. В январе 1867 года Ф. И. Тютчев писал И. С. Аксакову: «новый председатель … оказывается человеком рассудительным и самостоятельным. С этим можно будет жить». С назначением 24 сентября 1870 года сенатором он был направлен во 2-е отделение 3-го департамента Сената; в 1877 году состоял в Особом присутствии по государственным преступлениям.

Умер в Париже  года. Похоронен в Москве в Андрониковом монастыре.

Похвиснев собирал коллекцию портретов. У него была библиотека, богатая редкими русскими и иностранными сочинениями, а также большое собрание автографов и редких гравюр. В Русской старине (1872. — Т. 6. — № 11. — С. 475—492) были помещены его заметки: Алексей Петрович Ермолов.

Примечания

Литература 
 
 
 

Выпускники Царскосельского лицея
Виленские губернаторы
Виленские вице-губернаторы
Сенаторы Российской империи
Цензоры
Библиофилы Российской империи
Тайные советники
Начальники Главного управления по делам печати